«Diego Ordóñez» puede referirse a:

 Diego Ordóñez Arcauz (1903-1990), velocista español.
 Diego Ordóñez Copete (1990-), futbolista colombiano.
 Diego Gastón Ordóñez (1974-), exfutbolista argentino.
 Diego Ordóñez (fl. 1274), alguacil mayor de Sevilla.